Slow Riot for New Zerø Kanada é o primeiro EP lançado pela banda canadense de pós-rock Godspeed You! Black Emperor. A arte do álbum é inusitada: a capa contém um trecho da Torá escrito em hebraico, e a contracapa, instruções em italiano de como fazer um coquetel Molotov. A faixa "BBF3" é composta de uma entrevista com Blaise Bailey Finnegan III acompanhada de música no fundo. Blaise recita um poema que ele diz ter sido escrito por ele, mas na verdade o poema é uma alteração da letra de "Virus", uma música da banda de heavy metal Iron Maiden.

Faixas
 "Moya" - 10:51
 "BBF3" - 17:45

Álbuns de Godspeed You! Black Emperor
EP de 1999